Босанка може бити:

 Босанка, становница Босне
 Босанка (Дубровник), насеље града Дубровника, Хрватска
 Босанка (река), десна притока реке Врбање у Републици Српској, БиХ 
 Босанка (име), женско име
 Босанка (филм), документарни филм из 1963.
 Босанка (робна кућа), шопинг у Зеници

Види још 
 Босанац (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)
 Босна (вишезначна одредница)
 Босанство (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)